barwnik
 barwniki (związki chemiczne)
 barwniki spożywcze
 barwnik Manevala
 barwniki azometinowe
 barwniki azowe
 barwniki azynowe
 barwniki fotosyntetyczne
 barwniki oddechowe
 barwniki syntetyczne